Sint-Wenceslauskathedraal, Olomouc
 Sint-Wenceslauskerk (České Budějovice)
 Sint-Wenceslauskerk (Ostrava)
 Sint-Wenceslauskerk (Smíchov), Praag
 Sint-Wenceslauskerk (Vinohrady), Praag
 Sint-Wenceslauskerk (Vršovice), Praag